Ночной администратор ()
 «» — шпионский роман Джона Ле Карре, выпущенный в 1993 году.
 «Ночной администратор» — британо-американский мини-сериал режиссёра Сюзанны Бир, вышедший в 2016 году.